Apple TV — это цифровой медиаплеер, разработанный и продаваемый компанией Apple. Это небольшое сетевое устройство, которое воспроизводит полученные медиаданные, такие как видео и аудио, на телевизор или внешний дисплей. Являясь HDMI-совместимым устройством-источником, для работы он должен быть подключен к широкоэкранному телевизору повышенной чёткости или высокой чёткости через HDMI-кабель.

В нем нет встроенных элементов управления, и им можно управлять только дистанционно, либо с помощью Apple Remote и Siri Remote или инфракрасных пультов сторонних производителей. Apple TV работает под управлением операционной системы tvOS с несколькими предустановленными программными приложениями. На специальном мероприятии в марте 2019 года компания Apple подчеркнула свою переориентацию, чтобы переключить внимание на Apple TV из-за его низкого успеха на фоне конкурентов. Для получения более высокого дохода они выпустили стриминговый сервис Apple TV+.

Модели

Первое поколение 
На специальном мероприятии Apple в сентябре 2006 года компания Apple анонсировала первое поколение Apple TV под брендом iTV, чтобы объединить его с остальными продуктами на базе буквы «i», но позже название было изменено на «Apple TV», поскольку торговая марка в Великобритании принадлежит британской вещательной сети ITV. Предварительные заказы были доступны в январе 2007 года, а Mac Mini в комплекте с жестким диском на 40 Гб был выпущен в марте 2007 года.

В мае 2007 года было выпущено обновление с жестким диском емкостью 160 Гб. Впоследствии компания прекратила продажи прежней версии с жестким диском на 40 Гб в сентябре 2009 года. В январе 2008 года устройство стало автономным благодаря обновлению программного обеспечения, которое устранило необходимость синхронизации с iTunes, сделав жесткий диск ненужным. Это обновление также позволило напрямую арендовать или покупать медиафайлы из таких сервисов, как iTunes Store, MobileMe и Flickr.

В июле 2008 года Apple выпустила обновление программного обеспечения tvOS 2.1, которое добавило распознавание iPhone и iPod Touch в качестве альтернативных устройств дистанционного управления. В сентябре 2015 года Apple сняла с производства Apple TV первого поколения, при этом доступ к iTunes Store был закрыт для таких устройств из-за устаревших стандартов безопасности.

Второе поколение 

Компания Apple представила второе поколение Apple TV в сентябре 2010 года, добавив в него поддержку вариации iOS. Устройство было выполнено в черном корпусе и было на четверть меньше оригинала. В устройстве внутренний жесткий диск был заменен на флэш-память объемом 8 Гб. Оно поддерживало вывод изображения до 720p через HDMI.

Третье поколение 
На специальном мероприятии Apple в марте 2012 года компания Apple представила Apple TV третьего поколения. Внешне он был идентичен своему предшественнику, а также имел процессор A5 и поддержку вывода 1080p.

HD (ранее — четвертое поколение) 
9 сентября 2015 года компания Apple анонсировала Apple TV четвертого поколения на специальном мероприятии Apple. В модели четвёртого поколения используется новая операционная система tvOS с магазином приложений, позволяющим загружать сторонние приложения для просмотра видео, аудио, игр и другого контента. При выпуске сторонние приложения были доступны от ограниченного числа поставщиков, а новые API открыли возможности для большего количества приложений. Одним из требований к новым приложениям и играм было обеспечение взаимодействия с новым пультом Siri, оснащённым сенсорной панелью; позднее это требование было смягчено для игр. Четвертое поколение включает 64-битный процессор Apple A8 и добавляет поддержку звука Dolby Digital Plus. Несмотря на сходство с форм-фактором моделей 2-го и 3-го поколений, модель 4-го поколения выше. В отличие от старого пульта со стрелками, сенсорный пульт Apple TV 4-го поколения использует функции пролистывания и выбора, поддержку Siri, встроенный микрофон, регулировку громкости по HDMI CEC и ИК, а также акселерометр (IMU).

4K

4K (первое поколение) 

На специальном мероприятии Apple 12 сентября 2017 года компания Apple анонсировала Apple TV 4K, который поддерживает вывод изображения с разрешением 2160p, HDR10, Dolby Vision и оснащен более быстрым процессором Apple A10X Fusion с поддержкой аппаратного декодирования HEVC. Поддержка Dolby Atmos была добавлена в tvOS 12. После анонса новых моделей версия Apple TV HD на 64 ГБ была снята с производства. Внешне она похожа на модель 4-го поколения, единственными отличиями являются добавление вентиляционных отверстий на основании, удаление порта USB-C и добавление тактильного белого кольца вокруг кнопки Menu на прилагаемом пульте Siri Remote.

4K (второе поколение) 

20 апреля 2021 года компания Apple анонсировала обновленный Apple TV 4K с процессором A12 Bionic, поддержкой высокой частоты кадров HDR, HDMI 2.1 и Wi-Fi 6. Его порт HDMI поддерживает ARC и eARC, что позволяет другим источникам, подключенным к телевизору, выводить звук через Apple TV, в том числе на колонки AirPlay, такие как HomePod.
Кроме того, телевизор поддерживает сопряжение с датчиком освещённости на iPhone с Face ID для оптимизации цветопередачи. Эта функция также была распространена на старые модели телевизоров Apple TV в tvOS 14.5. AirPlay поддерживает воспроизведение HDR с высокой частотой кадров, что позволяет воспроизводить видео, снятое на iPhone 12 Pro в Dolby Vision 4K 60fps, в полном разрешении. После этого анонса предыдущая модель Apple TV 4K с чипом A10X Fusion была снята с производства.
Модель также поставляется с более толстым обновленным пультом Siri Remote с круглой сенсорной панелью с навигационными кнопками, а также кнопками питания и выключения звука. Пульт не оснащен акселерометром и гироскопом, которые присутствовали в предыдущей модели Siri Remote, что делало его несовместимым с некоторыми играми. Пульт совместим с Apple TV предыдущего поколения на базе tvOS и поставляется с обновленной версией Apple TV HD.

4K (третье поколение) 

18 октября 2022 года компания Apple анонсировала новую Apple TV 4K с процессором A15 Bionic, поддержкой высокой частоты кадров HDR10+, HDMI 2.1 и Wi-Fi 6.

Технические характеристики

См. также 
 tvOS
 Apple TV+

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница Apple TV

Apple
Оборудование Apple Inc.
Телевидение сверхвысокой чёткости
Сетевые медиаплееры